Kandinsky – Clérambaultův syndrom nebo syndrom psychického automatismu je psychopatologický syndrom , který je považován za typický rys paranoidní schizofrenie a je charakterizován pseudohalucinacemi , bludy ovládání, telepatií , vysíláním myšlenek a myšlenkovým vkládáním vnější silou. Syndrom také charakterizovaný klamem toho, že je ovládán zdrojem mimo sebe. Dějiny Syndrom Kandinsky – Clérambault je pojmenován po Victoru Kandinském a Gaëtanovi Gatianovi de Clérambaultovi . Victor Kandinsky (1849–1889), ruský psychiatr, jako první popsal syndrom psychického automatismu svými vlastními subjektivními osobními zkušenostmi během své psychotické epizody. Syndrom psychického automatismu je popsán v Kandinského monografii v ruštině „O pseudohallucinacích“ (rusky: О псевдогаллюцинациях ) vydané posmrtně v roce 1890 jeho manželkou Elizavetou Freimut. Syndrom identifikuje také Gaëtan Gatian de Clérambault (1872–1934), francouzský psychiatr, který se zasloužil o zavedení termínu „psychický automatismus“. Kandinsky-Clérambaultův syndrom není dobře znám a používají ho hlavně ruští, francouzští a němečtí psychiatři Kandinského – Clérambaultův syndrom